W Rumunii
 Câmpu Mare – wieś w okręgu Aluta, w gminie Dobroteasa
 Câmpu Mare – wieś w okręgu Gorj, w gminie Scoarța
 Câmpu Mare – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Bala